Bányai József (19. század) színész
 Bányai József (1928–?) erdélyi magyar író, újságíró, szerkesztő
 Bányai József (1933–2015) szobrász
 Bányai József (1953–2021) muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa, több szakkönyv szerzője